Tyra ist der Name von

 Tyra, Ortsteil von Třinec in Tschechien; siehe Tyra (Třinec)

 Tyra, linker Zufluss der Olsa in Tschechien; siehe Tyra (Olsa)
 Tyra und Tyras, Bezeichnungen für den Fluss Dnister
 vgl. auch den Namen der Stadt Tiraspol an der Tyra
 Tyra, ein weiblicher Vorname, siehe Tyra (Vorname)

Tyra ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Tyra (1935–2006), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ralf Tyra (* 1958), deutscher evangelischer Theologe, Autor und Herausgeber, Leiter des Hauses kirchlicher Dienste ...

Siehe auch:
 Thyra, Tyrannosaurus